Karwica ist ein polnischer Ortsname:
 Karwica (Ruciane-Nida), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kurwien, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Karwica (Cewice), Dorf im Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Gerhardshöhe, Kreis Lauenburg, Pommern

Siehe auch:
 Karwica Mazurska